Lycia uralaria är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski 1909. Lycia uralaria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
uralaria